Boysen peut faire référence à :

 , un réservoir au Wyoming, États-Unis,
 , compositeur américain,
 Audun Boysen, coureur norvégien,
 , médecin danois,
 , joueur de football et entraîneur allemand,
 Harro Schulze-Boysen et Libertas Schulze-Boysen, résistants allemands,
 Julius Boysen, photographe américain,
 Rudolph Boysen, horticulteur américain.

Homonymie de patronyme